Роуен (округ, Кентуккі)
 Ровен (округ, Північна Кароліна)